Manuel Belgrano — político e militar argentino, autor da bandeira nacional
 Belgrano (Buenos Aires) — bairro da cidade argentina de Buenos Aires
 Club Atlético Belgrano — clube de futebol argentino da cidade de Córdoba
  — navio da marinha argentina afundado no conflito das Malvinas

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de esportes